Die Schutzflehenden bezeichnet die griechischen Tragödien:

 Die Schutzflehenden (Aischylos)
 Die Schutzflehenden (Euripides)

en:The Suppliants